Кудук — значения:

 Кудук — вариант названия дравидийского языка курух в Индии
 Кудук стэдиум — крупный стадион в Пусане (Корея)
 Кудук — местечко, Дзун-Хемчикский кожуун, Тыва, Россия
 Кудук значит «колодец» на многих тюркских языках и входит в состав многих топонимов, например:
 Ак-Кудук
 Алты-Кудук
 Жангызкудук
 Жар-Кудук
 Уч-Кудук

См. также 
 Куду
 Кудугу